Osoby o tym nazwisku:
 Grażyna Balińska – polska architektka
 Hanna Balińska – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna